Объект 282 — опытный советский ракетный танк, создан на базе тяжёлого танка Т-10. Серийно не производился.

История создания 

«Объект 282» разрабатывался в особом конструкторском бюро Завод имени Кирова в Ленинграде. Работы были начаты в 1957 году. К середине 1958 года опытный образец «Объекта 282» был отправлен на испытания, однако на вооружение машина принята не была, а все работы по танку были свёрнуты.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 

В качестве одной из целей при проектировании «Объекта 282» ставилась задача повышения защиты экипажа. Машина представляла собой укороченное на один каток шасси тяжёлого танка Т-10, на крыше машины была установлена башенка командира. Лобовая броня состояла из броневых листов толщиной 150 мм, за лобовой бронёй располагалась ниша с топливом, отгороженная от боевого отделения 30-мм броневым листом. Подобная схема расположения топливных баков должна была усиливать противокумулятивную защиту машины.

В средней части корпуса располагалось боевое отделение. В передней части боевого отделения находилось место механика-водителя, за которым располагалось рабочее место командира-оператора. По бортам корпуса располагались противотанковые ракеты. В задней части корпуса были смонтированы две пусковые установки.

Двигатель и трансмиссия 

В качестве силовой установки на «Объекте 282» использовался дизельный двигатель А-7 (также известный под обозначением В12-7) производства Челябинского тракторного завода. Максимальная мощность двигателя составляла 1000 л.с. Благодаря увеличению высоты корпуса, под крышей моторного отделения был расположен циклонный воздухоочиститель. Кроме того, была изменена система выхлопа и охлаждения двигателя. Вместо двух бортовых эжекторов был установлен один кормовой.

Примечания

Литература 

 
 
 

Неосуществлённые проекты создания советской бронетехники
Опытные танки и прототипы
Ракетные танки
Танки СССР
Танки по алфавиту
Тяжёлые танки
Танки с четырёхтактным дизелем